Деа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деа, Мари (урождённая Оде́тт Али́с Мари́ Дюпе́; 1912—1992) — французская актриса.
 Деа, Марсель (1894—1955) — французский политик и государственный деятель.